Ixcatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, 
 Ixcatlán, Hidalgo, ort, Huejutla de Reyes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar